La Copa Davis 1908 fue la 8.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 27 al 30 de noviembre de 1908. Australasia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 3 a 2.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1908